Nadéjdino (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Nadéjdino (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia